Mascaras pode referir-se a:

 Mascaras (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Mascaras (Gers)

Ver também

Desambiguações de topônimos